Gai Papiri o Sext Papiri, compilador romà d'antigues lleis
 Luci Papiri, orador romà